Stazione di San Benigno al Grana, sulla linea Savigliano-Saluzzo-Cuneo
 Stazione di San Benigno Canavese, sulla linea Settimo-Pont Canavese
 Stazione di San Benigno di Cuneo, sulla linea Fossano-Cuneo